The Wedding March – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 Sinfonia nuziale (The Wedding March) – film del 1926 diretto da Erich von Stroheim
 La marcia nuziale (The Wedding March) – film del 2016 diretto da Neill Fearnley